Штайнфельд — топоним:

Австрия 
 Штайнфельд — ярмарочная коммуна, федеральная земля Каринтия.
 Санкт-Георген-на-Штайнфельде — посёлок, федеральная земля Нижняя Австрия.

Германия 

 Штайнфельд — коммуна, земля Бавария.
 Штайнфельд — коммуна, земля Мекленбург — Передняя Померания.
 Штайнфельд — коммуна, земля Нижняя Саксония.
 Штайнфельд — коммуна, земля Рейнланд-Пфальц.
 Штайнфельд — деревня, земля Саксония-Анхальт, район Штендаль.
 Штайнфельд — коммуна, земля Шлезвиг-Гольштейн.